Naselja u Hrvatskoj:
 Gorice (Dragalić), naselje u općini Dragalić
 Gorice (Skradin), gradsko naselje Skradina

Naselja u BiH:
 Gorice (distrikt Brčko), naselje distriktu Brčko
 Gorice (Sanski Most, BiH), naselje u općini Sanski Most

Vidi i:
 Gorica (razdvojba)